If You Were There – traccia dell'album 3 +3 dei The Isley Brothers del 1973; una cover è presente su Make It Big degli Wham! del 1984
If You Were There (The Best of Wham!) – album degli Wham! del 1997